Guess Who steht für

 The Guess Who, eine kanadische Rockband
 Guess Who – Meine Tochter kriegst du nicht!, eine US-amerikanische Filmkomödie aus dem Jahr 2005
 Guess Who?, Gesellschaftsspiel aus dem Jahr 1979, siehe Wer ist es?